Василий Александрович Федорюк (14 февраля 1948 — 6 апреля 2020) — украинский предприниматель, футбольный функционер. Президент клуба «Буковина» (Черновцы) в 1993—1998 и 2007—2010 годах, входил в совет футбольного клуба «Буковина».

Биография 
Родился 14 февраля 1948 года в селе Иванковцы (Черновицкая область), там же окончил общеобразовательную школу, а затем завершил обучение в Кицманском сельскохозяйственном техникуме.

С 14 лет играл за сельскую команду. Во время службы в армии (1968—1970) играл за команду Киевского военного округа. После армии играл за любительские команды «Строитель», ДОК и «Гравитон». В составе ДОКа стал чемпионом Черновицкой области и играл в любительском чемпионате Украины. В 32 года получил тяжёлую травму колена, в результате чего и перестал играть в футбол.

В 1970 году поступил на вечернее отделение биологического факультета Черновицкого государственного университета, который окончил в 1976 году по специальности «инженер-химик».

Работал мастером на заводе минерально-витаминных биологических препаратов, затем повышен до начальника смены и цеха.

В 1986—1990 годах — начальник Черновицкого санзагона агропромышленного комплекса. Был участником ООО «Гермес» и ЧП «Ньютон», а также косвенно — ООО «Нико-Украина». Член партии «Наша Украина» с 2004 года.

Президент футбольного клуба «Буковина» (Черновцы) в 1993—1998 и 2007—2010 годах. При его первом президентстве команда отыграла один сезон в Высшей лиге, затем — в Первой. В ходе второй каденции — уже во Второй лиге. Входил в совет клуба.

6 апреля 2020 года умер от COVID-19.

Был женат, отец двух дочерей: Юлии и Марины.

Ссылки 
 
 Василь Федорюк: «Переконаний, що треба, насамперед, думати про людей» (БукІнфо, 28.10.2010)
 Чи є перспективи у чернівецької «Буковини»? (веб-конференція на «БукІнфо», 16.06.2009)
 Колишній президент футбольного клубу «Буковина» Василь Федорюк помер від коронавірусу

Примечания 

Предприниматели Украины
Футбольные функционеры Украины
Выпускники Черновицкого университета
Президенты футбольных клубов
Президенты ФК «Буковина»
Умершие от COVID-19 на Украине